Trumslagartjärn kan syfta på:
Trumslagartjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (6,94 ha)
Trumslagartjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn